Трка на 60 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2012. у Истанбулу одржана је 9. и 10. марта у Атлетској арени Атакуј.

Титулу освојену у Дохи 2010, бранио је Двејн Чемберс из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовао је 61 такмичар из 58 земаља.

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 7. март 2012.

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичара године на 60 метара у дворани пре првенства (8. марта 2012), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2012.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичара су подељени у 8 група. За пласман у полуфинале пласирали су се по двојица првопласираних из група (КВ) и 8 према постигнутом резултату (кв).,.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Плас. !! Група !! Атлетичар !! Земља !! Резултат!! Белешка
|- style="background:#cfc;"
| 1 || 4 || align=left|Ангел Давид Родригез || align=left| Шпанија || 6,64 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 1 || 7 || align=left|Џастин Гатлин || align=left| САД || 6,64 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 3 || 8 || align=left|Двејн Чемберс || align=left| Уједињено Краљевство  || 6,65 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 4 || 2 || align=left|Емануел Бирон || align=left| Француска|| 6,68 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 4 || 3 || align=left|Симоне Колио || align=left| Италија || 6,68 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 6 || 5 || align=left|Марк Бернс || align=left| Тринидад и Тобаго || 6,69 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 7 || 6 || align=left|Трел Кимонс|| align=left| САД  || 6,70 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 8 || 2 || align=left|Кристијан Блум || align=left| Немачка || 6,74 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 8 || 4 || align=left|Неста Картер || align=left| Јамајка|| 6,74 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 8 || 8 || align=left|Michael LeBlanc || align=left| Канада || 6,74 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 11 || 5 || align=left|Џастин Ворнер || align=left| Канада || 6,75 || КВ
|- style="background:#dfd;"
| 12 || 4 || align=left|Бен Јусеф Меите || align=left| Обала Слоноваче || 6,77 || кв|- style="background:#dfd;"
| 13 || 8 || align=left|Бингтјен Су || align=left| Кина || 6,84 ||  кв, |- style="background:#cfc;"
| 14 || 1 || align=left|Peter Emelieze || align=left| Нигерија || 6,85 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 15 || 1 || align=left|Џералд Фири || align=left| Замбија|| 6,86 || КВ|- style="background:#dfd;"
| 16 || 1 || align=left|Нилсон Андре || align=left| Бразил || 6,86 || кв, |- style="background:#cfc;"
| 17 || 6 || align=left|Ритис Сакалаускас || align=left| Литванија || 6,87 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 17 || 7 || align=left|Реза Гасеми || align=left| Иран|| 6,87 || КВ|- style="background:#dfd;"
| 19 || 8 || align=left|Амр Ибрахим Мустафа Сеуд || align=left| Египат || 6,89 || кв|- style="background:#dfd;"
| 20 || 1 || align=left|Фу И Јео || align=left| Сингапур || 6,90 || кв|- style="background:#dfd;"
| 20 || 5 || align=left|Jeremy Bascom || align=left| Гвајана|| 6,90 || кв|- style="background:#dfd;"
| 22 || 4 || align=left|Азиз Уади || align=left| Мароко || 6,91 || кв, |- style="background:#dfd;"
| 22 || 5 || align=left|Mateo Edward || align=left| Панама  || 6,91 || кв, |-
| 24 || 7 || align=left|Холдер да Силва || align=left| Гвинеја Бисао|| 6,95 || |-
| 25 || 2 || align=left|Идриса Адам || align=left| Камерун|| 6,96 || |-
| 26 || 7 || align=left|Chun Ho Lai || align=left| Хонг Конг|| 6,97 ||
|-
| 27 || 4 || align=left|Hasanain Hasan Zubaiyen || align=left| Ирак || 6,98 || НР|- style="background:#cfc;"
| 28 || 3 || align=left|Бриџеш Лоренс || align=left| Сент Китс и Невис|| 7,00 || КВ|-
| 28 || 7 || align=left|Мосито Лехата || align=left| Лесото  || 7,00 || НР|-
| 30 || 6 || align=left|Achitbileg Battulga || align=left| Монголија || 7,03 || |-
| 31 || 1 || align=left|Mesbah Ahmmed || align=left| Бангладеш|| 7,04 || НР|-
| 31 || 3 || align=left|Сибусисо Матсенџва || align=left| Свазиленд || 7,04 || НР|-
| 31 || 4 || align=left|Кеирон Роџерс || align=left| Ангвила || 7,04 || НР|-
| 34 || 3 || align=left|Лерон Кларк || align=left| Јамајка || 7,05 ||
|-
| 34 || 7 || align=left|Jean Thierie Ferdinand || align=left| Маурицијус|| 7,05 || |-
| 36 || 1 || align=left|Cristian Leguizamón || align=left| Парагвај || 7.13 || |-
| 37 || 5 || align=left|Roy Ravana || align=left| Фиџи || 7,17 || НР|-
| 38 || 2 || align=left|Raihau Maiau || align=left| Француска Полинезија || 7,18 || НР|-
| 39 || 2 || align=left|Родман Телтул || align=left| Палау|| 7,20 || НР|-
| 40 || 8 || align=left|Imran Khan || align=left| Пакистан || 7,21 || |-
| 41 || 2 || align=left|Ibrahim Kabia || align=left| Сијера Леоне || 7,33 ||
|-
| 41 || 6 || align=left|Ahmed Azneem || align=left| Малдиви || 7.33 || |-
| 43 || 4 || align=left|Кортни Карл Вилијамс || align=left| Сент Винсент и Гренадини || 7,35 || |-
| 44 || 2 || align=left|Валериј Пономарјев || align=left| Киргистан || 7,38 ||
|-
| 45 || 6 || align=left|Roman Cress || align=left| Маршалска Острва || 7,43 || |-
| 46 || 1 || align=left|Chris Meke Walasi || align=left| Соломонова Острва || 7,47 || |-
| 47 || 1 || align=left|Ghislain Nsimba Mandualika || align=left| Демократска Република Конго|| 7,47 || |-
| 48 || 8 || align=left|Shakyll Lourens || align=left| Аруба || 7,49 || |-
| 49 || 4 || align=left|Joshua Jeremiah || align=left| Науру|| 7,50 || ''|-
| 49 || 7 || align=left|Dominic Carroll || align=left| Гибралтар || 7,50 || |-
| 51 || 5 || align=left|Микел де Са || align=left| Андора|| 7,51 ||
|-
| 52 || 3 || align=left|Федерико Горијери || align=left| Сан Марино  || 7,54 |||-
| 53 || 3 || align=left|Ноа Такоа || align=left| Кирибати || 7,57 || |-
| 54 || 8 || align=left|Тававеле Ноа || align=left| Тувалу  || 7,61 || |-
| 55 || 5 || align=left|Joseph Andy Lui || align=left| Тонга || 7,71 || |-
| 56 || 3 || align=left|Dayne O'Hara || align=left| Острво Норфок|| 7,75 || |-
| 57 || 8 || align=left|Alhassane Keita || align=left| Гвинеја || 8,12 || |-
|  || 6 || align=left|John Howard || align=left| Микронезија ||  || 
|-
|  || 6 || align=left|Tim Abeyie || align=left| Гана||  || 
|-
|  || 2 || align=left|Innocent Bologo || align=left| Буркина Фасо || || 
|-
|  || 5 || align=left|Chencho Gyeltshen || align=left| Бутан ||  || 
|}

 Полуфинале 
У полуфиналу 24 такмичара је подељено у 3 групе. За финале пласирали су се два првопласирана из група (КВ) и два према постигнутом резултату (кв''').,.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2012. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Трка на 60 метара на Светском првенству у атлетици у дворани